Link Dragon est un jeu vidéo de type snake sorti en 1993 sur Mega Drive. Le jeu a été développé par Songtly et Jumbo Team.

Système de jeu 

Le gameplay est assez similaire à celui du jeu Snake.

Lien externe 
  Link Dragon sur Uvlist.net

Jeu vidéo de snake
Jeu vidéo sorti en 1993
Jeu Mega Drive
Jeu vidéo développé au Canada